Linie 5 var en sporvognslinje drevet af Københavns Sporveje, og den er emnet for to dokumentarfilm:

 Linie 5 (dokumentarfilm fra 1972) - instrueret af Helle Byskov
 Linie 5 (dokumentarfilm fra 1999) - instrueret af Flemming Arnholm

Note